Sarıveliler (district), een Turks district in de provincie Karaman
 Sarıveliler (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sarıveliler